Albert Bessis (1885-1972), homme politique tunisien ;
Marcel Bessis (1917-1994), médecin et universitaire français ; 
Pierre Bessis (1931-), entrepreneur français; 
Sophie Bessis (1947-), historienne et journaliste tunisienne ;
Lola Bessis (1992-), actrice et réalisatrice française.

Patronyme tunisien
Patronyme français